Estocolmo es la capital de Suecia. Este término también puede referirse a:

 Baño de sangre de Estocolmo, masacre durante la invasión de Suecia por las fuerzas danesas en 1520. 
 Convención de Estocolmo, acuerdo internacional sobre los Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs). 
 Discurso de Estocolmo, alocución pronunciada por Pablo Neruda en 1971 al recibir el Premio Nobel.
 Estocolmo, serie televisiva argentina de 2016.
 Festival Internacional de Cine de Estocolmo, evento cinematográfico anual en Estocolmo.
 Grupo Taller de Estocolmo, colectivo de escritores chilenos fundado en 1977 en Suecia.
 Los amantes de Estocolmo, novela del escritor chileno Roberto Ampuero publicada en 2003.
 Programa de Estocolmo, programa de seguridad en el territorio de la Unión Europea.
 Síndrome de Estocolmo, reacción psicológica de la víctima de un secuestro.

Véase también
 Stockholm (desambiguación)